Vanacker est un patronyme porté notamment par :

 Bjarne Vanacker (1997-2017), coureur cycliste belge ;
 Marc Vanacker (1976-), coureur cycliste luxembourgeois

Patronyme flamand
Patronyme luxembourgeois